Армен Тигранян:
 Тигранян, Армен Саркисович (род. 1985) — армянский футболист.
 Тигранян, Армен Тигранович (1879—1950) — армянский композитор.